Topola, biljka
 Topola, Srbija, grad u Srbiji
 Bačka Topola, grad u Vojvodini